Путевой моторный гайковёрт
 Полётный малый газ — специальный режим работы авиационного двигателя
 Передвижной милицейский гарнизон - существовавшее в советское время понятие группы быстрого реагирования в системе МВД.
 Противогаз малогабаритный (см. ПМГ «Нерехта»)